Cortland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cortland (Illinois)
Cortland (Nebraska)
Cortland (New York)
Cortland (Ohio)